Грыс (Grys) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Грыс, Кито (1766—1855) — серболужицкий поэт и композитор.
 Грыс, Мертын (1808—1878) — серболужицкий педагог, поэт и народный композитор.